Camille Huysmans (1871-1968), homme politique belge.
 Charles Huysmans (1900-1962), violoniste belge.
 Cornelis Huysmans (1648-1727), peintre paysagiste flamand.
 , peintre paysagiste flamand, frère de Cornelis.
 Gerardus Huysmans (1902-1948), homme politique néerlandais.
 Jan-Baptist Huysmans (1826-1906), peintre orientaliste belge.
 Joris-Karl Huysmans (1848-1907), écrivain français.
 La rue Huysmans, du nom du dernier, dans le  à Paris.
 La rue Huysmans à Chartres, la rue Huysmans à Brest et la rue Joris-Karl Huysmans à Lille.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais